

Architettura
 Castello Samonà – edificio storico di Spadafora
 Palazzata di Giuseppe Samonà – complesso edilizio di Messina
 Teatro Popolare Samonà – teatro situato a Sciacca

Persone
 Alberto Samonà – architetto e urbanista italiano
 Alberto Samonà – giornalista e scrittore italiano
 Carmelo Samonà – accademico e scrittore italiano
 Giuseppe Samonà – architetto, urbanista e politico italiano
 Pupino Samonà – pittore italiano

Altro
 Samonà – famiglia storica siciliana
 Samonà e Savelli – casa editrice italiana